Afkomstig van Sicilië
Siciliaans (taal)
Siciliaans (schaakopening)